{{Картка:Таксономія
| name =Аномодонти
| image  = Stahleckeria1DB.jpg
| image_width = 260px
| image_caption = Шталекерія
| regnum = Тварини (Animalia)
| phylum = Хордові (Chordata)
| subphylum = Черепні (Craniata)
| infraphylum = Хребетні (Vertebrata)
| superclassis = Щелепні (Gnathostomata)
| superclassis2 = Чотириногі (Tetrapoda)
| classis = Плазуни (Reptilia)
| subclassis = Синапсиди (Synapsida)
| ordo = Терапсиди (Therapsida)
| subordo=Аномодонти (Anomodontia)
| latin =
| wikispecies =
| commons =
}}

Аномодонти (Anomodontia) — підряд терапсид, існувавший з середнього перму по тріас. Дуже різноманітна група, що містить в основному рослиноїдних тварин від 20 см до 3,5 метрів і більше завдовжки. Одна з трьох головних груп терапсид поряд з горгодонтами і теріодонтами, можливо походить незалежно прямо від пелікозаврів.

 Систематика 

Охоплює надродину Anomocephaloidea. У цю групу був віднесено Tiarajudens eccentricus, описаний в 2011 році за останками черепа і декількох зубів. Розмірами нагадував велику собаку, мав коротку морду, і був травоїдним терапсидом.

Аномодонти представлені також трьома основними групами:

Venyukovioidea — дрібні аномодонти середні перм, Східна Європа. Череп 10-12 см. Передні зуби долотовідні, задні широкі. Рослиноїдні або всеїдні сухопутні тварини.

Dromasauria — дрібні (до 30 см) аномодонти схожі на ящірок. Мешкали середній перм у Південній Африці. Можливо, не споріднені іншим аномодонтам. Як і Venyukovioidea, були рослиноїдними або скоріше всеїдними.

Дицинодонти Dicynodontia — найрізноманітніша група аномодонтов. Жили середній перм —— пізній тріас. Розміри коливаються від 20 см до, можливо, 4,5 метрів. Характеризуються частковою або повною редукцією зубів (часто є верхні ікла). Верхня щелепа була покрита роговим чохлом.

 Таксономія 
 Ряд Therapsida
 Надряд ANOMODONTIA
 Anomocephalus Patranomodon Venyukoviamorpha
 Родина Otsheridae
 Otsheria
 Suminia
 РодинаVenyukoviidae
 Ulemica
 Venyukovia
 Інфаряд Dromasauria
 Родина Galeopidae
 Galechirus
 Galeops
 Galepus
 Інфаряд Дицинодонти (Dicynodontia)
 Родина Endothiodontidae
 Родина Eodicynodontidae
 Надродина Kingorioidea
 Родина Kingoriidae
 Diictodontia
 Надродина Emydopoidea
 Родина Cistecephalidae
 Родина Emydopidae
 Надродина Robertoidea
 Родина Diictodontidae
 Родина Robertiidae
 Pristerodontia
 Родина Aulacocephalodontidae
 Родина Dicynodontidae
 Родина Lystrosauridae
 Родина Oudenodontidae
 Родина Pristerodontidae
 Надродина Kannemeyeriiformes
 Родина Kannemeyeriidae
 Родина Shansiodontidae
 Родина Stahleckeriidae

Філогенія 
Кладограма згідно з Liu et al. (2009):

Кладограма згідно з Kammerer et al. (2011):

Примітки 

Терапсиди
Підряди хордових